Гаральд Гаарманн (;  1946) — німецький мовознавець і культуролог, автор багатьох книг з мовознавства та історії, мешкає та працює в Фінляндії.

Біографія 
Гаральд Гаарманн вивчав мовознавство, різні лінгвістичні дисципліни та «преісторію» в університетах міст Гамбурга, Бонна, у португальській Коїмбрі та на півночі Уельсу в місті Бангор.

1970 року він отримав докторський степінь, а 1979 року габілітувався у Трірському університеті. Активно займається дослідницькою діяльністю і викладає в різних університетах Німеччини і Японії, є членом спілки дослідників у Дослідницькому центрі мультилнгвізму («Research Centre on Multilingualism») (Brüssel). З 2003 року є віце-президентом Інституту археоміфології (Institute of Archaeomythology)  в місті Себастопол (Каліфорнія) і директора його європейської філії в Фінляндії.

Гаральд Гаарманн є автором більше ніж 40 праць з історії мов, письма, генези індоєвропейців. Він пише книги німецькою й англійською мовами. Його книги перекладені багатьма мовами світу серед яких: іспанська, угорська, болгарська, чеська, японська, китайська та корейська. Він є автором майже 200 статей і есе десятьма мовами. Також він є редактором 20-ти антологій.

Переважна більшість його досліджень відносяться до сфер культурного та мовного контакту, історії письма, мовної революції, археоміфології, історії релігії. У своїх працях він популяризує так звану дунайську цивілізацію , яка постала в доісторичний період і описується терміном «Стара Європа».

За свої праці Гаарманн отримав нагороди «Prix logos» (1999) від Європейської асоціації мовознавців та викладачів мови (Association européenne des linguistes et des professeurs de langues) (Париж), а також «Premio Jean Monnet» (1999) за свої есе. 2006 році також «Plato Award».

Праці 
 Die Anfänge Roms. Geschichte einer Mosaikkultur. Wiesbaden 2019, ISBN 978-3-7374-1117-2.
 Miteinander Neu-Denken : Europa im Gestern, Alteuropa im Heute. (gemeinsam mit LaBGC, span. Künstlerin), Berlin, Münster 2019, ISBN 978-3-643-14463-8. 
 Vergessene Kulturen der Weltgeschichte. München 2019, ISBN 978-3-406-73410-6.
 Wer zivilisierte die Alten Griechen? Das Erbe der Alteuropäischen Hochkultur. Marix Verlag, Wiesbaden 2017, ISBN 978-3-7374-1065-6.
 Auf den Spuren der Indoeuropäer. Von den neolithischen Steppennomaden bis zu den frühen Hochkulturen. C.H. Beck, München 2016, ISBN 978-3-406-68824-9.
 Myth as source of knowledge in early western thought. The quest for historiography, science and philosophy in Greek antiquity. Harrassowitz, Wiesbaden 2015, ISBN 978-3-447-10362-6.
 Roots of ancient Greek civilization. The influence of Old Europe. McFarland, Jefferson, NC, ISBN 978-0-7864-7827-9.
 Ancient knowledge, ancient know-how, ancient reasoning. Cultural memory in transition, from prehistory to classical antiquity and beyond. Cambria, Amherst NY 2013, ISBN 978-1-60497-852-0.
 Mythos Demokratie. Antike Herrschaftsmodelle im Spannungsfeld von Egalitätsprinzip und Eliteprinzip. Peter Lang, Frankfurt/ Berlin/ New York 2013, ISBN 978-3-631-62599-6.
 Indo-Europeanization - day one. Elite recruitment and the beginnings of language politics. Harrassowitz, Wiesbaden 2012, ISBN 978-3-447-06717-1.
 Das Rätsel der Donauzivilisation. Die Entdeckung der ältesten Hochkultur Europas. (= Becksche Reihe). München 2011, ISBN 978-3-406-62210-6.
 Einführung in die Donauschrift. Buske, Hamburg 2010, ISBN 978-3-87548-555-4.
 Die Indoeuropäer – Herkunft, Sprachen, Kulturen. (= C.H. Beck Wissen. Band 2706). München 2010, ISBN 978-3-406-60682-3.
 Interacting with figurines. Seven dimensions in the study of imagery. Full Circle Press, West Hartford VT 2009, ISBN 978-0-9790046-3-6.
 (Ko-Autor Joan Marler) Introducing the Mythological Crescent. Ancient beliefs and imagery connecting Eurasia with Anatolia. Harrassowitz, Wiesbaden 2008, ISBN 978-3-447-05832-2.
 Weltgeschichte der Zahlen. (= C.H. Beck Wissen. Band 2450). München 2008, ISBN 978-3-406-56250-1.
 Foundations of culture. Knowledge-construction, belief systems and worldview in their dynamic interplay. Peter Lang, Frankfurt/ Berlin/ New York 2007, ISBN 978-3-631-56685-5.
 Weltgeschichte der Sprachen. Von der Frühzeit des Menschen bis zur Gegenwart. (= Becksche Reihe. Band 1703). München 2006, ISBN 3-406-55120-3.
 Lexikon der untergegangenen Völker. Von Akkader bis Zimbern. (= Becksche Reihe. Band 1643). München 2005, ISBN 3-406-52817-1.
 Schwarz – Eine kleine Kulturgeschichte. Peter Lang, Frankfurt/ Berlin/ New York 2005, ISBN 3-631-54188-0.
 The challenge of the abstract mind: symbols, signs and notational systems in European prehistory. Documenta Praehistoria XXXII: 221–232, 2005.
 Elementare Wortordnung in den Sprachen der Welt. Buske, Hamburg 2004, ISBN 3-87548-372-3.
 Kleines Lexikon der Völker. Von Aborigines bis Zapoteken. (= Becksche Reihe. Band 1593). München 2004, ISBN 3-406-51100-7.
 Geschichte der Schrift. (= C.H. Beck Wissen. Band 2198). München 2002, ISBN 3-406-47998-7.
 Geschichte der Sintflut. Auf den Spuren der frühen Zivilisationen. (= Becksche Reihe. Band 1536). München 2003, ISBN 3-406-49465-X.
 Lexikon der untergegangenen Sprachen. (= Becksche Reihe. Band 1456). München 2002, ISBN 3-406-47596-5.
 Sprachenalmanach. Zahlen und Fakten zu allen Sprachen der Welt. Campus, Frankfurt 2002, ISBN 3-593-36572-3.
 The role of cultural memory for the formative process of Cretan Linear A in the Balkanic-Aegean contact area. In: DO-SO-MO, Fascicula Mycenologica Polona 4, 2002, S. 11–36.
 Kleines Lexikon der Sprachen. Von Albanisch bis Zulu. (= Becksche Reihe. Band 1432). München 2001, ISBN 3-406-47558-2.
 Babylonische Welt. Geschichte und Zukunft der Sprachen. Campus, Frankfurt 2001, ISBN 3-593-36571-5.
 Die Kleinsprachen der Welt - Existenzbedrohung und Überlebenschancen. Eine umfassende Dokumentation. Peter Lang, Frankfurt/ Berlin / New York 2001, ISBN 3-631-37173-X.
 Sign conceptions in Korea. in: R. Posner, K. Robering u. T.A. Sebeok (Hrsgg.): Semiotik: Ein Handbuch zu den zeichentheoretischen Grundlagen von Natur und Kultur. Bd. 2: 1881–1989. Berlin/New York 1998.
 Early civilization and literacy in Europe. An inquiry into cultural continuity in the Mediterranean world. Berlin/New York 1995. ISBN 978-3110146516.
 Universalgeschichte der Schrift. Campus, Frankfurt 1990, ISBN 3-593-34346-0.
 Die Sprachenwelt Europas. Geschichte und Zukunft der Sprachnationen zwischen Atlantik und Ural. Campus, Frankfurt 1993, ISBN 3-593-34825-X.
 Religion und Autorität. Der Weg des Gottes ohne Konkurrenz. Olms, Hildesheim 1998, ISBN 3-487-10507-1.
 Die Madonna und ihre griechischen Töchter. Rekonstruktion einer kulturhistorischen Genealogie. Olms, Hildesheim 1996, ISBN 3-487-10163-7.
 Language in ethnicity. A view of basic ecological relations. Mouton de Gruyter, Berlin/ New York/ Amsterdam 1986, ISBN 3-11-010688-4.
 Zur Typologie von Akkulturationsprozessen am Beispiel des sprachlichen Zählens. In: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik LIV/3, 1987, S. 289–315.
 Grundzüge der Sprachtypologie. Kohlhammer, Stuttgart u. a. 1976, ISBN 3-17-002486-8.
 Aspekte der Arealtypologie. Narr, Tübingen 1976, ISBN 3-87808-072-7.
 Der lateinische Lehnwortschatz im Albanischen. Buske, Hamburg 1972.
 Der lateinische Lehnwortschatz im Kymrischen. Dissertation an der Universität Bonn 1970.

Примітки

Література 
 Literatur von und über Harald Haarmann  im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
 Kurzbiografie und Rezensionen zu Werken von Harald Haarmann  bei perlentaucher.de
 Curriculum Vitae Harald Haarmann 
 Das Sprachenmosaik Europas. Europäische Geschichte Online, hrsg. vom Institut für Europäische Geschichte (Mainz), 2011, urn: nbn: de:0159-2011080106 

Німецькі мовознавці